La locution anglaise alarums and excursions désigne les bruits et l'agitation de la préparation d'une guerre.

Alarums and excursions peut désigner :
 Alarums and Excursions, un album de jazz de  édité par le label Impulse! en 1963 ;
 , un périodique de jeu de rôle, dirigé par Lee Gold, dont la parution a débuté en 1975 ;
 Alarums and Excursions, un épisode de la série télévisée The Trials of O'Brien (1965–1966) ;
 Alarums and Excursions, le titre original de Bruits de bataille en coulisse, un essai du critique de théâtre James Agate paru en 1919.